Zenón Noriega Agüero (1900-1957), général et dirigeant péruvien.
 Eduardo Noriega (1916-2007), acteur mexicain ;
 Manuel Noriega (1934-2017), dirigeant panaméen ;
 Carlos I. Noriega (1959-), astronaute américain ;
 Adela Noriega (1969-), actrice mexicaine ;
 Patricio Noriega (1971-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Eduardo Noriega (1973-), comédien espagnol ;
 Cristian Noriega (1987-), footballeur guatémaltèque.

Patronyme hispanique